Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Shuzo Matsuoka che ha battuto in finale Todd Woodbridge 6–3, 4–6, 7–5.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Michiel Schapers (primo turno)
 Todd Woodbridge (finale)
 Simon Youl (primo turno)

<li> Shuzo Matsuoka (campione)
<li> Chris Pridham (primo turno)
<li> Grant Connell (primo turno)
<li> Byron Black ''(secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Seoul Open 1992